FCN kan syfta på:

 FCN – en dansk fotbollsklubb från Herning, se FC Midtjylland
 FCN – en fotbollsklubb i Magdeburg, Tyskland. se 1. FC Magdeburg